Андре́й Серге́евич Малы́х (24 августа 1988; Киров) — российский футболист, защитник клуба «Оренбург». Мастер спорта России (2016).

Карьера 
Воспитанник кировского футбола. Начинал карьеру в местном «Динамо». С 2010 года игрок «Газовика»/«Оренбурга». В игре с калининградской «Балтикой» оформил дубль, что позволило команде за тур до окончания первенства ФНЛ 2015/16 стать победителем чемпионата.. В ответном стыковом матче сезона 2016/17 со «СКА-Хабаровск» стал единственным игроком «Оренбурга», не реализовавшим послематчевый пенальти, что привело к вылету клуба из премьер-лиги.

Отличился в первом стыковом матче сезона 2021/22 против «Уфы», принеся команде ничью 2:2. В ответной встрече забил победный гол на 90+4-й минуте (2:1), что позволило «Оренбургу» выйти в РПЛ.

Достижения 
«Динамо» Киров
 Бронзовый призёр второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье»): 2006

«Оренбург»
 Победитель ФНЛ (2): 2015/16, 2017/18
 Серебряный призёр ФНЛ: 2020/21
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2021/22
 Победитель второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье») (2): 2010, 2012/13
 Полуфиналист Кубка России: 2014/15
 Обладатель кубка ФНЛ: 2015
 Второе место на Кубке ПФЛ: 2010

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Оренбург»